Ушинский — многозначный термин:

Фамилия 
Ушинский — русская фамилия. Известные носители:
 Ушинский, Константин Дмитриевич (1824—1870) — русский и украинский педагог.
 Ушинский, Николай Григорьевич  (1863-1934) —  российский патофизиолог.

Географические названия 
Ушинский — станция Московской железной дороги в Рязанской области.